Антон Фукс:
 Фукс, Антон (1920—1995) — австрийский писатель, литературный критик и эссеист.
 Фукс, Антон (1766—1812) — немецкий педагог и писатель, автор трудов по математике.